UAC ist eine Abkürzung für:

 San Luis Río Colorado, IATA-Code eines Flughafens in Mexiko
 United Aircraft Corporation, russischer Luftfahrtkonzern, siehe OAK (Luftfahrtkonzern)
 United Africa Company, britisches Reedereiunternehmen
 Université d’Abomey-Calavi, Universität in Benin
 Urban Area Code, eine geographische Codierung für amtliche Statistiken in Großbritannien
 Unione Apostolatus Catholici, eine von Vinzenz Pallotti gegründete geistliche Gemeinschaft innerhalb der römisch-katholischen Kirche, siehe Vereinigung des Katholischen Apostolates
 Universidade dos Açores, Universität der Azoren 
 Upper Area Control Center, eine Einrichtung der Flugsicherung, siehe Bezirkskontrollstelle
 User Account Control, die Bezeichnung der Benutzerkontensteuerung in Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11

UAC